La Coupe des villes de foires 1961-1962 est la compétition de la Coupe des villes de foires qui, en 1961-1962, met aux prises des clubs de football européens.

Pour la première fois, deux clubs d'un même pays se rencontrent en finale. En effet, la finale oppose le Valence CF au CF Barcelone, avec comme résultat une victoire des valenciens.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par le club de Valence et c'est la troisième Coupe des villes de foires remportée par un club espagnol.

Premier tour

Huitième de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

Football en 1961
Football en 1962
Coupe des villes de foires
Football M3